Кубок Полтавской области по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Первый кубок был розыгран в 1939 году. Проводится под эгидой Федерации футбола Полтавской области.

Все финалы

Примечания

Ссылки 
 Все финалы кубка области

См. также 
 Чемпионат Полтавской области по футболу
 Федерация футбола Полтавской области

Футбол в Полтавской области
Региональные кубки Украины по футболу